Hermann Breymann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Breymann (Romanist) (1842–1910), deutscher Romanist
 Hermann Breymann (Politiker) (1898–1958), deutscher Politiker (SPD)